Copa da Palestina pode referir-se a três competições de futebol:

 Copa da Palestina - competição entre clubes da Palestina organizada pela Associação de Futebol da Palestina e disputada nos moldes das copas nacionais, tais como a Copa do Brasil, a Taça de Portugal, a Copa do Rei da Espanha, dentre outras.
 Copa da Palestina de Seleções - competição entre seleções do mundo árabe organizada pela Associação de Futebol da União Árabe (UAFA) entre 1972 e 1975, aparentemente como substituta da Copa das Nações Árabes.
 Copa da Palestina de Juniores - competição entre seleções do mundo árabe ao nível de juniores organizada pela Associação de Futebol da União Árabe (UAFA) entre 1983 e 1989.

Desambiguações de esportes